Яков Исаакович Клейнбок — советский казахстанский ветеринар, член-корреспондент АН Казахской ССР, доктор ветеринарных наук, профессор.

Биография 
Яков Клейнбок родился 23 мая 1908 года в Бресте.

В 1932 году окончил Алма-Атинский зоотехнический и ветеринарный институт.

В 1932—1933 годах работал на Алма-Атинском биокомбинате.

В 1933—1961 годах — ассистент, заведующий кафедрой в Алма-Атинском зооветеринарном институте.

В 1941—1953 годах — член президиума Казахского филиала ВАСХНИЛа, руководитель ветеринарной секции.

В 1942 году — профессор.

В 1944 году — доктор ветеринарных наук.

В 1945 году — Заслуженные деятель науки и техники Казахской ССР.

В 1954 году — член-корреспондент Академии наук Казахской ССР.

Основные исследования связаны с проблемами патологии желудочно-кишечного тракта лошади. Разработал методы профилактики и терапии легочных и желудочно-кишечных заболеваний телят с применением антибиотиков.

Умер 15 января 1961 года в Алма-Ате.

Труды 
 Диагностика, клиника и терапия заболеваний желудка у лошадей. А.-А., 1949;
 Зимнее содержание сельскохозяйственных животных и меры профилактики незаразных болезней. А.-А., 1951.

Источники 

члены КПСС
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
ветеринары СССР
доктора ветеринарных наук
Члены-корреспонденты АН Казахской ССР
ветеринары Казахстана